

Cinema 
 Due di noi - The Beatles – film del 2000 diretto da Michael Lindsay-Hogg
 Due di noi – film del 2014 diretto da Ivan Cotroneo

Musica 
 Due di noi – album di Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo del 2018